Михаил Загорский: Загорский, Михаил Борисович (1885—1951) — российский драматург, театральный критик, историк театра.
 Загорский, Михаил Васильевич (в монашестве Митрофан; 1844—1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Михайловский, викарий Рязанской епархии.
 Загорский, Михаил Павлович (1804—1824) — русский поэт.